O termo Cherokee pode referir-se a:

 Cherokees, povo nativo norte-americano
 Língua cherokee, língua falada por este povo

Localidades

Estados Unidos 
 Cherokee (Alabama), cidade do Alabama
 Cherokee (Iowa), cidade de Iowa
 Cherokee (Kansas), cidade do Kansas
 Cherokee (Oklahoma), cidade de Oklahoma
 Cherokee Village, cidade do Arkansas
 Condado de Cherokee, uma desambiguação para diversos condados com este nome

Outros 
 Jeep Grand Cherokee

Desambiguação